

События 
 Консулы: Гней Корнелий Лентул Марцеллин (патриций) и Луций Марций Филипп (плебей); проконсулы: Квинт Валерий Орка (в Африке) и Публий Корнелий Лентул Спинтер (в Киликии); преторы: Гай Клавдий Пульхр, Гней Домиций Кальвин, Гней Тремеллий Скрофа, Квинт Анхарий, Марк Эмилий Скавр и Тит Манлий Торкват; пропреторы: Аппий Клавдий Пульхр (на Сардинии), Гай Мунаций (Руф) (в Ахайе), Гай Септимий (в Азии), Гай Цецилий Корнут (в Вифинии), Луций Цецилий Руф (на Сицилии), Публий Цезий и Секст Квинтилий Вар (в Дальней Испании); курульный эдил: Клодий; плебейский эдил: Гай Клавдий Марцелл; плебейские трибуны: Авл Плавтий, Гай Порций Катон, Гней Планций, Кассий, Гай Антистий Вет, Луций Каниний Галл, Луций Процилий, Луций Рацилий, Марк Ноний Суфенат и Публий Рутилий Луп; квесторы: Марк Сервилий, Марк Целий Винициан и Публий Лициний Красс Юниан; монетные триумвиры: Гай Меммий, Луций Марций Филипп и Фавст Корнелий Сулла.
 4 апреля состоялся суд по обвинению Марка Целия Руфа в мятеже в Неаполе, в избиении послов из Александрии, в попытке отравить главу этого посольства, в невозврате денег и попытке отравления Клодии Пульхры; обвинителем выступил родной сын давнего противника Руфа Кальпурния Бестии. На суде Марк Туллий Цицерон произносит свою знаменитую речь «Pro Caelio» («В защиту Целия»).
 Начало года: Луций Домиций решает выдвинуться в консулы и угрожает Цезарю. Встреча триумвиров в Луке. Продление полномочий Цезаря по управлению Галлией до 1. 03. 49. Борьба между отрядами Милона и Клодия в Риме. Пропретор Сардинии — Пульхр.
 Так как Гай Юлий Цезарь не управился с Галлией в предоставленное ему пятилетие, то Помпей и Красс заключили с ним в 56 году до н. э. сделку, в силу которой они получили совместное консульство, а по истечении его — провинции. Крассу досталась Азия, Помпей получил Испанию.
 Весна: венеты в Бретани восстали и взяли в заложники двух командиров Красса. Цезарь переправился через реку Луару и вторгся в Бретань. В устье Луары выстроен флот, и во главе его поставлен Децим Юний Брут Альбин (ок. 84 — 43). Победа над венетами в заливе Морбиан. Венеты проданы в рабство. Легат Сабин одержал победу на северном побережье, а легат Публий Красс разбил галлов и аквитанов и подчинил Аквитанию. Конец года — Цезарь прошёл всю территорию моринов и менапиев на крайнем северо-западе.
 Зимой 56—55 гг. до н. э. тенктеры перешли Рейн, но вблизи Нимвегена были почти совершенно уничтожены Цезарем.
 Бритты послали помощь галльскому племени венетов, возмутившемуся против римского владычества.
 56—34 — Царь Армении Артавазд II (ум. 31). Сын Тиграна II.
 Закончилось царствование фараона Береники IV из династии Птолемеев и началось царствование сначала фараона Архелая, а затем фараона Птолемея XII из той же династии.
 Береника вышла замуж за Архелая, жреца из Коман в Понте, который называл себя сыном Митридата Эвпатора.
 Царь Египта — Архелай.
 Птолемей Авлет обещает взятку в 10 тыс. талантов проконсулу Сирии Авлу Габинию и получает от него римские войска. Габиний разбил Архелая, Архелай погиб в одной из стычек. Авлет возвращается в Египет и убивает Беренику. Для выплаты денег Габинию он берёт ссуду у римского ростовщика Рабирия Постума, который начинает грабить население Египта.
 56—51 — Царь Египта — Птолемей XII Авлет (вторично).
Хунну:
 Восстание Жунчень против Хуханье. Победа Хуханье.

Скончались 
 Апрель — Квинт Цецилий Метелл, старший сын консула 69 до н. э. того же имени;
 Май/июнь — Луций Корнелий Лентул Нигер, претор ок. 61 до н. э. Весной 56 до н. э. разбирал, совместно с Г. Косконием, дело Сестия;
 Ноябрь — Луций Пинарий Натта, брат первой жены радикала и демагога Публия Клодия Пульхра, назначенный по его протекции понтификом. Прежде, чем Клодий приказал разорить и разрушить имение Цицерона, осуществил дедикацию этого дома, чтобы воспрепятствовать его возвращению оратору;
 Луций Лициний Лукулл Понтийский (род. ок. 118 до н. э.), богач и полководец.

Примечания

См. также